Игриес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 19,12 км². Население — 627 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Уэски